Trinity County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Trinity County (Kalifornien)
 Trinity County (Texas)